Flachberg it der Name folgender Orte:

 Flachberg (Gemeinde Sieghartskirchen), Ortschaft von Sieghartskirchen, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Flachberg (Gemeinde Gschwandt), Ortsteil von Gschwandt, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Flachsberg